Ridgway kan syfta på:

 Gary Ridgway (född 1949), amerikansk seriemördare
 Matthew Ridgway (1895–1993), amerikansk general
 Stan Ridgway (född 1954), amerikansk musiker

Geografi
Ridgway, Pennsylvania – i Elk County, Pennsylvania, USA

Engelska efternamn